Григорий може да се отнася за:

 Римски папи:
 Григорий I (Григорий Велики) – 590-604
 Григорий II – папа в периода 716-731
 Григорий III- папа в периода 731-741, на него е наречена Грегориянската хорова меса в римокатолическата църква
 Григорий IV- папа в периода 827-844
 Григорий V- папа в периода 996-999
 Григорий VI- папа в периода 1044-1046
 Григорий VII- папа в периода 1073-1085
 Григорий VIII- папа в периода 1187
 Григорий IX- папа в периода 1227-1241
 Григорий X- папа в периода 1271-1276
 Григорий XI- папа в периода 1370-1378
 Григорий XII- папа в периода 1406-1409
 Григорий XIII- папа в периода 1582-1585, на него е наречен Грегорианския календар
 Григорий XIV- папа в периода 1590-1591
 Григорий XV- папа в периода 1621-1623
 Григорий XVI- папа в периода 1831-1846
 Охридски архиепископи:
 Григорий I Охридски (13-14 век)
 Григорий II Охридски (14 век)
 Григорий III Охридски (?-1695)
 Григорий IV Охридски (?-1695)
 Григорий Богослов, християнски светец
 Григорий Цамблак
 Григорий Български (13 век), български патриарх
 Григорий Доростолски и Червенски (1828-1898), български духовник
 Григорий Бакуриани, византийски военачалник
 Григорий Распутин, скандален руски монах
 Григорий Потьомкин, руски държавник
 Григорий Климов, руски писател
 Григорий Оводовски, съветски военен